Георги Димитров Николов е български футболист.

Роден е на 11 юни 1937 година. Играе във футболния отбор на ЦДНА, както и в националния отбор, с който участва на финалите на Световното първенство в Чили през 1962 година.

Бележки 

Български футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)